Artur Bernardes Filho um político brasileiro que representou o estado de Minas Gerais
Hugo Correa Bernardes Filho um político, engenheiro e músico brasileiro

Desambiguação